

Каліновець — село в гміні Бондково Александровського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Каліновець — село в гміні Плоняви-Брамура Маковського повіту Мазовецького воєводства
 Каліновець — село в гміні Лохув Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Каліновець — село в гміні Клечев Конінського повіту Великопольського воєводства